I nordisk mytologi var Gram (”bister”) det svärd som Oden gav till Sigmund och som senare dennes son Sigurd Fafnesbane använde för att dräpa draken Fafner. Gram smiddes om enligt Völsungasagan av dvärgen Regin, fosterfar till Sigurd.

Gram inspirerade J.R.R Tolkien till liknande vapen i Sagan om ringen.

Referenser 

Föremål i nordisk mytologi
Völsungacykeln
Fiktiva svärd